la strada statale 100 di Gioia del Colle
 l'autovettura Jaguar SS100